Дурант има више значења:
 Дурант (Ајова)
 Дурант (Мисисипи)
 Дурант (Оклахома)